Termin TRMB ima više značenja.
 TRNK (guanin-N7-)-metiltransferaza, enzim
 ECognition, NASDAQ simbol kompanije